Tafsir steht für:

 Tafsīr, siehe Koranexegese
 Tafsīr al-Dschalālain, eine klassische sunnitische Koranauslegung
 Tafsir (Bibelübersetzung), Titel der arabischen Bibelübersetzung von Saadia Gaon (882–942)